Gran Piemonte 2018 var den 102. udgave af cykelløbet Gran Piemonte. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. oktober 2018. Løbet blev vundet af Sonny Colbrelli fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Kasper Asgreen kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for 
Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018